Das Advanta Championships 1995 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Philadelphia. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 6. bis 12. November 1995 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Lori McNeil mit 6:1, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lori McNeil / Helena Suková mit 4:6, 6:3 und 6:4 gegen Meredith McGrath / Larisa Neiland.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Philadelphia